Штатслига 1949/1950 () — 39-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 27 августа 1949 года и закончился 24 июня 1950 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1949/1950 на rsssf.com 
 Сезон 1949/1950 на сайте austriasoccer.at 

1949/1950
1949 год в Австрии
Спорт в Австрии в 1950 году
Австрия
Австрия